Jesse Niinimäki (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Son père Jari Niinimäki fut footballeur international, tandis que son frère Jarno est également joueur de hockey.

Carrière de joueur 

En 2001, il fait ses débuts avec l'Ilves Tampere en SM-liiga. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en , en . En 2004, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Roadrunners d'Edmonton de la Ligue américaine de hockey. Il revient rapidement en Finlande. Par la suite, il a évolué en Elitserien avec le Luleå HF, en DEL avec les Krefeld Pinguine puis dans la LNA avec le HC Davos. En 2008, il signe au HDD Olimpija Ljubljana
en EBEL.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Finlande en sélection jeune. Lors des Championnat du monde junior 2003, les finlandais remportent la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Ilves Tampere || SM-liiga|| 16|| 2|| 4|| 6|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Ilves Tampere || SM-liiga|| 41|| 4|| 13|| 17|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Ilves Tampere || SM-liiga|| 10|| 3|| 3|| 6|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Ilves Tampere || SM-liiga|| 18|| 4|| 4|| 8|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005||Roadrunners d'Edmonton || LAH|| 24|| 1|| 0|| 1|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 34|| 4|| 8|| 12|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 19|| 6|| 8|| 14|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Luleå HF|| Elitserien|| 37|| 7|| 8|| 15|| 20|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 9|| 4|| 9|| 13|| 4|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| Luleå HF|| Elitserien|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| HC Davos|| LNA|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga|| 17|| 1|| 4|| 5|| 4|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| LeKi || Mestis || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HDD Olimpija Ljubljana|| EBEL|| 8|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Ilves Tampere || SM-liiga|| 55|| 14|| 20|| 34|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| LeKi || Mestis || 3|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Ilves Tampere || SM-liiga||57 || 17|| 32|| 49|| 20|| 6|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 2011-2012|| Ilves Tampere || SM-liiga|| 47|| 5|| 31|| 36|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Ilves Tampere || SM-liiga|| 27|| 2|| 9|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Pelicans Lahti || SM-liiga || 16|| 2|| 6|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Pelicans Lahti || Liiga || 50|| 9|| 20|| 29|| 14|| 7|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2014-2015|| Amour Khabarovsk || KHL || 23|| 4|| 2|| 6|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Brynäs IF || SHL|| 11|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Ilves Tampere || Liiga || 10 || 2 || 5 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| LeKi Lempäälä || Mestis || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Fassa || Série A ||19 ||12 ||13 ||25 ||10 ||5 ||2 ||3 ||5 ||6
|-
| 2016-2017 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||39 ||7 ||34 ||41 ||22 ||13 ||2 ||3 ||5 ||4

Au niveau international 

| 2003 || Équipe de Finlande Jr.|| CM Jr. ||7||3||2||5||4|| Médaille de bronze

Références 

Naissance en août 1983
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Roadrunners d'Edmonton
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HC Davos
Joueur du Luleå HF
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Lempäälän Kisa